De 24e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 28 juli 1966. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Walter Godefroot, gevolgd door Leopold Van den Neste en Remi Van Vreckom.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé
Eendagswielerwedstrijd in 1966